Zkratka UIA má více významů:
 Mezinárodní svaz architektů – Union internationale des Architectes
 Ukrajinské mezinárodní aerolinie – Ukraine International Airlines
 Unie mezinárodních asociací ()